Rez steht für:
 Rez, japanisches Videospiel für Segas Dreamcast (2001)
 Rez (Einheit), altes französisches Gewichtsmaß
 Emilio Rez (unbekannt), italienischer Musiker

Řež steht für:
 Řež, deutsch Resch, Ortsteil der Gemeinde Husinec, Tschechien

REZ oder Rez steht als Abkürzung für:
 Regionales Einkaufszentrum, zuständig für den Einkauf von Arbeitsmarktdienstleistungen von freien Trägern
 Reichelsheimer Europäisches Jugendzentrum, Jugendzentrum der Offensive Junger Christen
 Resurrection Band, US-amerikanische Hardrock-/Blues-Band
 Rezension, schriftlich niedergelegte Form eines Diskussionsbeitrages über einen bestimmten Gegenstand eines abgegrenzten Themenfeldes
 rezidiv, rezidivierend, das Wiederauftreten einer Erkrankung nach ihrer völligen Abheilung

Abkürzung